Bloedend Hart (band), een Belgische band
 Bloedend hart (lied), een nummer van de Nederlandse band De Dijk
 Bloedend hart, een minder bekende naam voor het gebroken hartje, een 60–80 cm hoge vaste plant